Станіслав зі Щепанова (*1030  — †1079) — краківський єпископ, прилічений католицькою церквою до святих мучеників.
 Станіслав Костка (*1550 — †1568 ) — молодий польський католицький святий.
 Святий Станіслав — колишня назва села Шевченкове.